Grünau ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Grünau (1796–1861), deutscher Lehrer

Grünau steht für folgende Baulichkeiten:
 Wasserburg Grünau, bei Langenweißbach in Sachsen
 
 Kartause Grünau, Ruine in der Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Deutschland

Grünau bezeichnet:
 Grünau (Schiff, 1976), deutsches Fahrgastschiff

Grünau bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Grünau im Almtal, Gemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Grünau (Namibia), Verkehrsknotenpunkt im Süden von Namibia
 Grünau, 1930 bis 1945 Landgemeinde im (Land)kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, nach 1945 Schirokodolje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), erloschener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad

Ortsteile in:

Deutschland:
 Grünau (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grünau (Schollbrunn), Ortsteil der Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Grünau (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grünau (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Berlin-Grünau, Ortsteil von Berlin
 Grünau (Bad Salzuflen), Ortsteil der Stadt Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Grünau (Großolbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großolbersdorf, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Grünau (Langenweißbach), Ortsteil der Gemeinde Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Grünau (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Grünau (Leutenberg), Ortsteil der Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Österreich:
 Grünau (Gemeinde Hofstetten-Grünau), Katastralgemeinde von Hofstetten-Grünau, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Grünau (Gemeinde Gastern), Ortsteil von Gastern, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Grünau (Gemeinde Windigsteig), Katastralgemeinde von Windigsteig, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Grünau (Gemeinden Katsdorf, Ried), Ortschaft von Katsdorf und Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Grünau (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Grünau (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Grünau (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grünau (Gemeinde Wals-Siezenheim), Ortschaft von Wals-Siezenheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grünau an der Laßnitz, Ortschaft (Katastralgemeinde Grünau) von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Grünau (Gemeinde Mariazell), Ortschaft von Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Grünau im Almtal, Gemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Schweiz:
 Grünau (Stadt Zürich), Teil des Quartiers Altstetten in der Stadt Zürich

Polen:
Grünau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Zielonowo (Stawiguda), Dorf zu Stawiguda im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Grünau (bis 1930 Pietzonken), Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Pieczonki (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Tschechien:
 Gruna (Tschechien) (deutsch Grünau), Gemeinde im Okres Svitavy, Pardubický kraj

Siehe auch:
 Villa Grünau
 Grünaubach
 Grunau
 Grünow
 Grynau